Сен-Жерве́ ( — «Святий Гервасій») — назва низки географічних об'єктів у Франції:
 Сен-Жерве — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сен-Жерве — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сен-Жерве — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Сен-Жерве — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Сен-Жерве — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз

Інше 
 Сен-Жерве — католицький храм у Парижі
 Сен-Жерве де Суассон (Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Soissons) — католицький собор у Суассоні